Příjmení Filip nosí více různých osobností:

 Adolf Filip (1931–2007) – český divadelní a filmový herec
 Anatol Filip – slovenský a český hráč bridže
 Andrej Filip (* 1974) – slovenský fotbalista
 Branko Filip (* 1975) – slovinský cyklista
 Daniel Filip (* 1992) – český lední hokejista
 Dominik Filip – více různých osobností
 Dorotej (Filip), občanským jménem Dimitrij Georgievič Filip (1913–1999) – pražský pravoslavný arcibiskup, metropolita
 František Filip – více různých osobností
 Jan Filip – více různých osobností
 Jaroslav Filip (1949–2000) – slovenský hudebník, humorista a herec
 Jaroslav Filip (lední hokejista) (* 1980) – někdejší český lední hokejista (obránce)
 Jiří Filip (* 1951) - český hokejový útočník
 Jozef Filip (1900–1982) – československý pedagog a matematik
 Ladislav Filip (1898–1986) – český lékař, kardiolog, dietolog a docent Univerzity Karlovy
 Lucian Filip (* 1990) – rumunský fotbalista
 Mark Filip (* 1966) – americký advokát, státní zástupce a soudce
 Martin Filip (* 1971) – český hokejový útočník
 Miroslav Filip (1928–2000) – český šachista
 Nicolae Filip (1926–2009) – moldavský fyzik
 Ota Filip (1930–2018) – český exilový spisovatel
 Pavel Filip (* 1966) – moldavský politik
 Peter Filip (* 1969) – slovenský lední hokejista
 Petr Filip (* 1989) – český fotbalista
 Petru Filip (* 1955) – rumunský politik
 Steliano Filip (* 1994) – rumunský fotbalista
 Štěpán Martin Filip OP (* 1963) – český římskokatolický duchovní, dogmatický teolog a vš pedagog
 Václav Filip (1943–2013) – český režisér, kameraman a dokumentarista
 Vojtěch Filip (* 1955) – český komunistický politik
 Zdeněk Filip (* 1930) – český malíř, ilustrátor, grafik a karikaturista

 v přechýlené podobě
 Jarmila Filipová (* 1950) – česká politička
 Lenka Filipová (* 1954) – česká zpěvačka, kytaristka a dabingová herečka

jiný význam
 Filipová – část obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk

Podobná příjmení 
 Filipec
 Filipovský
 Filipů
 Filipi

Externí odkazy 
 

Česká příjmení